Остуакан има више значења:

 Општина Остуакан (Чијапас), општина у савезној држави Чијапас у Мексику
 Остуакан (Остуакан, Чијапас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику